La communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche est une communauté de communes française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Historique 
La communauté de communes est créée le  par fusion de la communauté de communes de l'Auxois Sud et de la communauté de communes du canton de Bligny-sur-Ouche.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Administration

Siège 
Le siège de la communauté d'agglomération est fixé à la Maison de pays de Pouilly-en-Auxois

Conseil communautaire 
En janvier 2017, 62 conseillers communautaires siégeait dans le conseil répartis selon le droit commun.

Présidence 
La communauté de communes est actuellement présidée par

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Des sources de l'Ouche à l'Auxois

Communauté de communes dans la Côte-d'Or